Баймуханов — казахская фамилия. 

 Баймуханов, Бауржан Амангельдиевич (род. 1971) — казахстанский предприниматель.
 Баймуханов, Муса Баймуханович (1910—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также